Verso peut faire référence à :

Titres 

 Verso, un album de la chanteuse belge Viktor Lazlo;
 Verso, un film suisse réalisé par Xavier Ruiz;
 Verso, une revue de poésie ;
 Verso Recto, un jeu de société.

Divers 
 Verso, une des faces d'une feuille de papier ;
 Vers (de poésie), en italien.
 Toyota Verso, un modèle Toyota.

Patronyme 

 Enrico Lo Verso (1964-), est un acteur italien.